

Видубичі — історична місцевість у місті Київ
 Видубичі — станція Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену
 Видубичі — пасажирський залізничний зупинний пункт Київської дирекції Південно-Західної залізниці
 Видубичі-Трипільські — пасажирський залізничний зупинний пункт Київської дирекції Південно-Західної залізниці
 Видубичі — автостанція в місті Київ